Himmel oder Hölle steht für:
 Himmel oder Hölle, Fingerspiel
 Himmel oder Hölle (Fernsehsendung), deutsche Fernsehsendung von 2014–2015
 Himmel oder Hölle (Film), österreichischer Film von Wolfgang Murnberger aus dem Jahr 1990

Siehe auch:
 Himmel und Hölle (Hüpfspiel)